Голден гала 2013. одржан је 6. јуна 2013. на Стадиону Олимпико у Риму (Италија). Ово је пети од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2013.

Сатница

Значајнији детаљи такмичења

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар +0,8 м/с

800 м

5.000 м

400 м препоне

Скок мотком 

1 Одустао од такмичења

Троскок

Бацање кугле

Жене

200 м 
Ветар +1,2 м/с

400 м

1.500 м

100 м препоне 
Ветар 0,9 м/с

3.000 м препреке

Скок увис 

1 'Одустала од такмичења'

Скок удаљ

Бацање диска

Бацање копља

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ

Голден гала
ИААФ Дијамантска лига 2013.